Blountsville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Blountsville (Alabama)
Blountsville (Indiana)